Il singolare del torneo di tennis Springfield Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Stan Smith 3–6, 6–0, 6–3, 6–2.

Teste di serie 
 Guillermo Vilas (campione)
 Stan Smith (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Springfield International Tennis Classic 1977